Júnior Assunção (Recife, 1981. június 24. –) amerikai-brazil MMA-harcos. Mindössze ötször küzdött az UFC keretein belül, de innen tett szert népszerűségre. A PFC pehelysúlyú világbajnoka.

Jegyzetek

Források 
Életrajza

1981-ben született személyek
Brazil emigránsok az Amerikai Egyesült Államokba
Brazil sportolók
Recifeiek
Élő személyek